Брича́ны — название населённых пунктов.

Молдавия 
 Бричаны — город в Бричанском районе.
 Бричаны — село в Дондюшанском районе.